Als Schlacht von St Albans bezeichnet man zwei Schlachten der englischen Rosenkriege:

 die Erste Schlacht von St Albans, in der 1455 das Haus York das Haus Lancaster besiegte, und
 die Zweite Schlacht von St Albans, in der 1461 das Haus Lancaster das Haus York besiegte.